Кован-Бридж () — деревня в Англии, графство Ланкашир.

В деревне Кован-Бридж располагалась школа «Clergy Daughters», где учились сёстры Бронте — Шарлотта и Эмили, знаменитые писательницы XIX века. На стене школы висит памятная табличка с упоминанием этого события.

Ссылки 
 Школа «Clergy Daughters» в Кован-Бридж 

Населённые пункты Ланкашира